Кратер Фокилид () — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороне Луны. Название присвоено в честь голландского астронома Яна Холварда Фокилида (1618—1651) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Северная часть кратера Фокилид перекрывает южную часть кратера Несмит. Другими ближайшими соседями кратера являются кратер Варгентин на северо-западе; кратер Неггерат на северо-востоке; кратер Шиллер на востоке и кратер Сегнер на юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 115,2 км, глубина 3000 м.

Кратер Фокилид имеет близкую к циркулярной форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и перекрыт множестовм кратеров различного размера, южная оконечность вала перекрыта сателлитным кратером Фокилид F. Внутренний склон вала сохранил в западной части остатки террасовидной структуры. Дно чаши затоплено и выровнено лавой, испещрено множеством мелких кратеров. В северо-восточной части чаши расположен приметный сателлитный кратер Фокилид N.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны